Луговский — многозначный термин.

Фамилия 
 Луговский, Василий Денисович (1922—1994) — организатор сельского хозяйства Украинской ССР, председатель колхоза «Дружба» Черниговской области, Герой Социалистического Труда.
 Луговский, Владимир Иванович (1929—2005) — советский и украинский кинорежиссёр, режиссёр дубляжа, писатель.
 Луговский, Иван Петрович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 9949; 26 ноября 1856.
 Луговский, Пётр Степанович — Георгиевский кавалер; капитан; № 8811; 26 ноября 1851.

Топоним 
 Луговский — посёлок в Мамско-Чуйском районе Иркутской области России.

См. также 
 
 
 Луговская